Jean Claes peut désigner :
 Jean Claes (1902-???), un footballeur international belge ayant évolué à Berchem Sport.
 Jean Claes (1934-2004), un footballeur international belge ayant évolué au KVK Tirlemont, à la Royale Union saint-gilloise et au K Saint-Trond VV.